Gmina Świdnica bezeichnet Gemeinden in Polen:
 Gmina Świdnica, eine Stadtgemeinde im Powiat Świdnicki der Woiwodschaft Niederschlesien
 Świdnica (Landgemeinde), eine Landgemeinde im Powiat Świdnicki der Woiwodschaft Niederschlesien 
 Gmina Świdnica (Zielona Góra), eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Lebus